Mårten Andersson kan avse:
 
Mårten Andersson (1934–2021) – journalist och tv-producent verksam vid Sveriges television 
Mårten Andersson (1934–2017) – en svensk konstnär
Mårten Andersson (född 1974) – en svensk komiker